O Torneio de xadrez de Moscou de 1935 foi a segunda competição internacional de xadrez organizada na cidade de Moscou na então União Soviética entre 15 de fevereiro e 15 de de março. Botvinnik venceu a competição recebendo 5000 rublos como prêmio além de um carro como prêmio extra, uma enorme gratificação para a época. A então campeã mundial Vera Menchik participou do evento entretanto terminou na última colocação.

Tabela de resultados 

Desporto na União Soviética em 1935
1935 no xadrez
Competições de xadrez da União Soviética